Arxiu del Regne de València, arxiu històric que custodia documentació relacionada amb el Regne de València
 Accio Cultural Social i Econòmica del Regne de València, coordinadora d'entitats blaveristes del País Valencià
 Al rojo vivo, programa de televisió de la cadena La Sexta d'Espanya
 Armada Bolivariana (del seu antic nom en castellà ARmada Venezolana), armada de les forces armades de Veneçuela
 Vehicle blindat de recuperació (del seu nom en anglès Armoured Recovery Vehicle), vehicle blindat de combat utilitzat per a remolcar altres elements
 Vehicle de reentrada avançat (del seu nom en anglès Advanced Re-entry Vehicle), projecte de vehicle de transferència automatitzat desenvolupat per l'Agència Espacial Europea
 Vehicle robòtic armat (del seu nom en anglès Armed Robotic Vehicle), projecte de vehicle terrestre no tripulat per a ús militar
 Vehicle de resposta armada (del seu nom en anglès Armed Response Vehicle), tipus de vehicle policial utilitzat al Regne Unit
 Antiretroviral, fàrmac destinat a combatre infeccions d'origen víric
 Arv també és l'abreviatura de l'aravaïta, mineral de la classe dels fosfats
 Arv.-Touv. també és l'abreviació d'autor de Casimir Arvet-Touvet, botànic de França